Plaats in Indonesië
 Tambakreja (Cilacap Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
 Tambakreja (Kedungreja), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
 Tambakreja (Lakbok), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java